Yrttiaho est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), homme politique finlandais
Jyrki Yrttiaho (1952-2021), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois